Narçizoid (Narcisoido in italiano) è il primo singolo della cantante albanese Adelina Tahiri, estratto dall'album Eliksir nel 2007.

Il video è stato girato dal regista A.Muja e le riprese sono state realizzate in Valona nel 2006.

Collegamenti esterni
Video ufficiale